20 шахматная олимпиада проходила с 18 сентября по 13 октября 1972 года.

Столица Македонии Скопье впервые в истории стала организатором сразу двух шахматных олимпиад — XX мужской и V женской. В июле 1963 года город перенес сильное землетрясение и был полностью разрушен. За сравнительно короткий срок (около 10 лет) Скопье отстроили почти заново при значительной международной помощи — этот факт стал символом международной солидарности.

Организация 
Еще во время разработки проекта восстановления города было запланировано создание выставочного комплекса. Решение ФИДЕ о проведении в Скопье очередной XX Олимпиады вызвало необходимость строительства специальной олимпийской деревни, состоявшей из 80 коттеджей и одного современного отеля «Панорама». Второй отель — «Континенталь» — был построен ранее неподалеку от трех выставочных павильонов, которые на время соревнований были переоборудованы в игровые помещения двух олимпиад. В одном из них играли женщины, а в двух других — мужчины. Рядом с турнирным помещением был оборудован пресс-центр для 250 аккредитованных журналистов. Здесь же разместились почтовые и киоски сувениров, а также книжные магазины с шахматной литературой. В одном из киосков был выставлен дорогой сувенир — шахматный комплект, изготовленный из белого и фиолетового хрусталя.

Олимпиада в Скопье стала одним из грандиозных мероприятий в истории шахматных соревнований, на которое приехало рекордное количество стран, участников, гостей и обслуживающего персонала. Организация турнира потребовала значительных усилий и средств. Большую помощь организаторам оказало государство. За два года подготовки к соревнованию оргкомитет, возглавляемый директором И. Ивановским, проделал колоссальную работу.

В помещениях, где проходили соревнования, установили большие демонстрационные шахматные доски, которые всегда были в центре внимания многочисленных зрителей. Ежедневно Олимпиаду посещало около 2000 человек (всего было продано 40 000 билетов). По количеству стран-участниц XX Олимпиада стала рекордной — 63.

Составы команд 
В Скопье приехало около 40 гроссмейстеров и несколько десятков международных мастеров. Среди них — экс-чемпионы мира Петросян (он возглавлял команду СССР), Таль, Смыслов. Однако не все команды прибыли в сильнейших составах. В команде СССР не было Спасского, который только что закончил матч на первенство мира с Фишером. Фишер за своё участие требовал заплатить 150 000 долларов, меньшие гонорары (20 000 долларов) просили Ломбарди и Эванс. Однако их запросы не были удовлетворены, и они остались дома. Без Найдорфа, Панно и Сангинетти приехала аргентинская команда.

В связи с отсутствием опытных шахматистов их места заняла молодежь. Дебютанты появились в команде СССР, Венгрии, Югославии, ГДР, команду ФРГ впервые возглавил Хюбнер. Не все они выступали удачно.

Регламент 
18 сентября главный судья XX Олимпиады, президент ФИДЕ Макс Эйве и его заместители Александр Котов и Браслав Рабар провели распределение команд на полуфинальные группы. Было принято решение разделить 63 команды-участницы на восемь полуфиналов. Деление на группы впервые осуществлялось с помощью компьютера на основе среднего коэффициента команд по системе Эло. Крупнейшие коэффициенты имели команды СССР, Югославии, Венгрии, ФРГ, Чехословакии, ГДР, Болгарии и США. Все они возглавили полуфинальные группы. По две команды из каждого полуфинала составили четыре финала по 15-16 команд, где и разыгрывались все 63 места XX Олимпиады. Следует отметить, что в Скопье по предложению организаторов и с согласия президента ФИДЕ результаты полуфинальных матчей не засчитывались в финале. Затем состоялась жеребьевка полуфинальных групп. Лишь перед началом 1-го тура прибыли шахматисты Боливии и Сирии. Команда Сирии, как и Уэльса, Ирака и Малайзии, дебютировала на XX Олимпиаде.

Составы команд

Финал «А»

СССР 
Петросян, Корчной, Смыслов, Таль, Карпов, Савон

Венгрия

Портиш, Билек, Форинтош, Рибли, Чом, Сакс

Югославия

Глигорич, Ивков, Любоевич, Матулович, Матанович, Рукавина

Чехословакия

Горт, Филип, Янса, Смейкал, Пршибыл, Ф. Блатный

ФРГ

Хюбнер, Дарга, Пфлегер, Хехт, Кестлер, Дюбалль

Болгария

Бобоцов, Трингов, Радулов, Падевский, Пеев, Бохосян

Румыния

Георгиу, Чокылтя, Гицеску, Унгуряну, Гиздаву, Партош

Нидерланды

Доннер, Рее, Зюйдема, Тимман, Хартох, Энклаар

США

Кавалек, Р. Бирн, Бенко, Бисгайер, Мартц, Дж. Кейн

ГДР

Ульман, Малих, Кнаак, Либерт, Шёнеберг, Фогт

Испания

Помар, Диес дель Корраль, Медина, Торан, Бельон, Визьер

Польша

В. Шмидт, Беднарский, Пытель, Шнапик, Филипович, Сыдор

Дания

Хаманн, О. Якобсен, Слот, Хольм, Эневольдсен, К. Педерсен

Аргентина

Россетто, Рай. Гарсиа, Рубинетти, Эмма, Дебарнот, Хасе

Швеция

Андерссон, Янссон, Орнстейн, Лильедаль, О. Ульссон, Удденфельдт

Швейцария

Хуг, Ломбард, Бенд, Шауфельбергер, Виртензон, Геребен

Финал «B»

Англия 
Кин, Хартстон, Вейд, Маркленд, Уайтли, Дж. Литтлвуд

Израиль 
Ш. Каган, Крайдман, У. Геллер, Калдор, Балшан, С. Фридман

Канада 
Саттлз, Дэн. Яновский, Вранешич, Байасас, Эймос, Дэй

Финал «C»

Австралия 
Браун, М. Фуллер, Т. Хэй, Флатов, Хэмилтон, Шоу

Финляндия 
Вестеринен, Оянен, Сарен, Сорри, Ю. Рантанен, Канко

Шотландия 
Д. Леви, Притчетт, Боннер, П. Джеймисон, Денман, Эйткен

Финал «D»

Франция 
Россолимо, Тодорчевич, Летцельтер, Юге, М. Райзман, Аик

Сингапур 
Тан Лиан Анн, Лим Кок Анн, Чу Кви Гиам, Чун Лион Он, Э. И, Панг Квок Леонг

Мальта 
Камиллери, Гудер, Аттард, Салиба, Винсенти, Каша

Полуфиналы

Группа А 
 М — место в итоговой турнирной таблице
 Очки — сумма набранных очков всеми шахматистами (1 за победу шахматиста, ½ за ничью, 0 — за поражение);
 КО — неофициальные командные очки (КПоб — победа команды, КНич — ничья, КПор — поражение), набранные всей командой (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение).

Группа В 
Победу в полуфинале одержала команда Югославии. Хотя по ходу турнира была и неожиданная ничья с командой Швейцарии и сенсационное поражение Матановича от сирийца Нашида.

Группа С 
В третьем полуфинале лучшей была команда Венгрии. Она победила в шести матчах и лишь во встрече с польской командой сыграла вничью.

Группа D 
Немецкая команда одержала семь убедительных побед и в итоге добилась лучшего результата полуфиналов. Второе место заняла команда Аргентины, выигравшая очень важный матч у команды Исландии.

Группа Е 
В пятом полуфинале уверенно победила команда Чехословакии; только один матч она закончила вничью с португальцами (Смейкал проиграл Дурао свою единственную партию).

Группа F

Группа G 
Фавориты — команды Болгарии и Голландии — лидировали с первых туров.

Группа Н 
Открытием турнира стала команда Филиппин, которая не проиграла ни одного матча и долго оставалась претендентом на выход в финал, но проиграла команде США.

Финалы 
26 сентября судейская коллегия провела жеребьевку финалов, 1-й тур состоялся 27 сентября. В распоряжении участников финала был центральный зал. В полуфиналах в нем играло 30 команд, теперь же здесь боролись за победу только 16 сильнейших.

Финал А

Финал В 
В 8-м туре произошел инцидент: шахматисты Албании по политическим мотивам не явились на матч с командой Израиля. После того как судейская коллегия предложила сыграть им этот матч, албанцы решили покинуть XX Олимпиаду. Решением судейской коллегии матчи, которые они сыграли, были квалифицированы как товарищеские.

Финал С

Финал D

Закрытие 
13 октября в Универсальном зале Скопье состоялось торжественное закрытие XX мужской и V женской Олимпиад. На большие пьедесталы почета, разместившихся по бокам сцены, поднялись победители обоих турниров. Председатель оргкомитета Д. Ставрев вручил золотые медали командам СССР (мужской и женской). Затем на трибуне Д. Ставрев вручил капитанам команд СССР переходные Кубки ФИДЕ. Кубок Гамильтона-Рассела получил Пауль Керес, Кубок Веры Менчик — Айварс Гипслис. Кроме того, мужская команда была отмечена специальным призом Оргкомитета за победу на юбилейной, XX Олимпиаде.

После торжественного закрытия состоялся прием для участников олимпиад. Здесь были вручены призы за лучшие результаты на досках. Поощрительными наградами за высокие достижения были отмечены Хюбнер, Любоевич и Браун (Австралия).

Источники 
 
 OlimpBase 

Соревнования по шахматам в Югославии
1972 год в Северной Македонии
Шахматы в Северной Македонии
Шахматные олимпиады
1972 год в шахматах
Международные спортивные соревнования в Скопье
Сентябрь 1972 года
Октябрь 1972 года